Владимир Стоянов може да се отнася за:

 Владимир Стоянов (1879 – неиз.) – български висш военен деец, началник на щаба на армията  (1923-1926);
 Владимир Стоянов (р. 1959) – български поет, писател и композитор.
 Владимир Стоянов (1964 – 2019) – български футболист
 Владимир Стоянов (р. 1969) – български оперен певец, баритон
 Владимир Стоянов (р. 1980) – български спортен фотограф

Вижте също 
 Владимир Стояноски
 Стоянов